Theakston ist der Name

 des britischen Schauspielers Will Theakston
 einer Brauerei in Masham, North Yorkshire, die zu Heineken UK gehört